

Lokalizacje w Stanach Zjednoczonych

Miejscowości 
 Waltham – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Middlesex
 Waltham – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Mower
 Waltham – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Hancock
 Waltham – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Addison

Gminy 
 Waltham (ang. Waltham Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie La Salle
 Waltham (ang. Waltham Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Hancock
 Waltham (ang. Waltham Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Mower
 Waltham (ang. Waltham Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Addison

Lokalizacje w  Wielkiej Brytanii 
 Waltham – miejscowość w hrabstwie Kent (Anglia)
 Waltham – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)

Zobacz też 
 Bishop’s Waltham, Great Waltham, Little Waltham, New Waltham, North Waltham, Waltham Abbey (miasto), Waltham Cross, Waltham Chase